De zeventiende etappe van de Ronde van Italië 2011 wordt op 25 mei 2011 verreden. Het is een bergrit over een afstand van 246 km tussen Feltre en Sondrio.

Uitslagen

Nevenklassementen 

Etappe 17
Sondrio
Sport in Lombardije